Гълъбец може да се отнася за:

 Гълъбец, село в Община Поморие, област Бургас
 Гълъбец, село в Община Хасково, област Хасково
 Гълъбец, планински рид в България
 Гълъбец, железопътен тунел в България